Marçay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Marçay (Indre-et-Loire)
 Marçay (Vienne)